Федеральное правительство Австрии () — коллективный орган, осуществляющий исполнительную власть в Австрийской Республике. 

Орган состоит из канцлера, являющегося главой правительства, вице-канцлера и старших министров. Президент и федеральное правительство совместно образуют исполнительную ветвь власти в Австрии.

Формирование 
После реформы австрийской Конституции 1929 года все члены федерального правительства напрямую назначаются президентом Австрии (согласно статье 70 Федерального закона о контрольно-надзорных органах, B-VG), который, тем не менее, должен добиваться согласия австрийского парламента (Национального совета), поскольку вотум недоверия немедленно приведёт к расформированию правительства. По сложившейся практике лидер политической партии, набравшей наибольшее число голосов на последних выборах, баллотируется в качестве кандидата в канцлеры; но в прошлом были и исключения. Кандидатуры министров проводятся через парламент по предложению канцлера, хотя президент страны имеет право отказать в одобрении тех или иных кандидатур. Аналогичным образом, президент может в любой момент уволить как канцлера, так и всё правительство целиком. Однако новое правительство должно быть сформировано партиями, которые контролируют парламент.

Функционирование 
Правительство созывается для регулярных заседаний. Когда оно официально созывается, правительство называют Совет министров (), что эквивалентно термину «кабинет министров». Канцлер председательствует на заседаниях кабинета министров, в качестве первого среди равных, без права принятия самостоятельных решений — несмотря на его право вносить предложения президенту относительно назначения отдельных членов правительства. Кабинет министров принимает резолюции в присутствии по меньшей мере половины его членов и, в соответствии с решением Конституционного суда Австрии, единогласно — в частности, это относится к внесению законопроектов в Национальный совет страны. Каждый федеральный министр также несёт персональную ответственность за своё министерство — в этом ему могут оказывать помощь один или несколько государственных секретарей (младших министров), которые также участвуют в заседаниях кабинета. Государственные секретари не считаются членами правительства и не имеют права голоса на заседаниях кабинета министров.

Действующее правительство Австрии является крупным коалиционным правительством, сформированным левой социал-демократической партией Австрии (SPÖ) и правой Австрийской народной партией (ÖVP). Оно было назначено 18 мая 2016 года уходящим в отставку президентом Хайнцем Фишером (SPÖ) после отставки бывшего канцлера Вернера Файмана, связанной с «разочаровывающими» результатами его партии на президентских выборах в Австрии в 2016 году. Большинство министров сохранили свои портфели, однако некоторые всё же решили уйти в отставку или были заменены.

История

Первая республика 
После распада Австро-Венгерской монархии временное национальное собрание Германской Австрии избрало 30 октября 1918 года Государственный совет, который сформировал правительство и назначил его главой социал-демократического политика Карла Реннера (в качестве главы Государственной канцелярии). Министерство Реннера состояло из представителей трёх основных политических партий — социал-демократов (SPÖ), Христианско-социальной партии (CS) и немецких националистов (GDVP) в соответствии с доктриной . В качестве действующего исполнительного органа власти, временное правительство оставалось на своём посту до тех пор, пока 15 марта 1919 года Конституционное собрание Первой Австрийской Республики не избрало второй кабинет Реннера — коалиционное правительство из социал-демократических и социал-христианских министров.

Канцлер Реннер подписал Сен-Жерменский договор, после чего его кабинет ушёл в отставку. Переизбранный 17 октября 1919 года Конституционным Собранием, его третий кабинет был окончательно удалён от власти с распадом коалиции SPÖ-CS 7 июля 1920 года. На смену Реннеру пришёл христианско-социальный политик Михаэль Майр, который, в связи с началом действия конституции Австрии (10 ноября 1920 года) стала первым федеральным канцлером Австрии. Майр и его преемники занимали министерские посты при поддержке Христианско-социальная партии и партии немецких националистов — социал-демократы при этом оставались в оппозиции.

Начиная с 5 марта 1933 года канцлер Энгельберт Дольфус продолжал управлять страной, находясь в политическом противостоянии с парламентом. В ходе Гражданской войны в Австрии он ликвидировал оппозицию и 1 мая 1934 года осуществил переход к авторитарному Федеративному государству Австрии. Все партии в стране были запрещены, за исключением Отечественного фронта, поддерживающего австрофашистское правительство Дольфюса. 13 марта 1938 года федеральное правительство прекратило своё существование в связи с аншлюсом страны нацистской Германией.

Вторая республика 
27 апреля 1945 года временное австрийское правительство национального единства — вновь под председательством канцлера Карла Реннера — объявило аншлюс недействительным. Реннер подготовил выборы в Австрийский национальный совет, прошедшие 25 ноября. 20 декабря 1945 года конституция Австрии была официально восстановлена, а основатель партии ÖVP Леопольд Фигль сформировал первое послевоенное федеральное правительство в стране.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Bundesregierung auf der Website des Bundeskanzleramts
 Regierungsprogramm 2017/2018

Правительства по странам
Правительство Австрии
Политика Австрии